Holden - uma marca de automóveis

Pessoas
Holden Roberto
Alexandra Holden
Amanda Holden
Charles Holden
Laurie Holden
Richard Holden
William Holden

Localidades

Holden (Virgínia Ocidental)
Holden (Missouri)
Holden (Utah)
Holden Heights, na Flórida

Outros
2974 Holden
Holden (cratera lunar)
Holden (cratera marciana)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos